Lüleburgaz bezeichnet:
 Lüleburgaz (Stadt), eine Stadt in der Türkei und Kreisstadt von:
 Lüleburgaz (Landkreis), ein Landkreis in der Türkei